Шарма (, ) — прізвище індійського походження. Відомі носії:
 Анушка Шарма — індійська акторка
 Астра Шарма — австралійська тенісистка
 Бганвар Гірдхарі Шарма — індійський художник
 Гаурав Шарма — індійський борець
 Кхадга Прасад Шарма Олі — непальський політик
 Мангала Шарма — бутанська правозахисниця
 Пуспалал Шарма — бутанський футболіст
 Ракеш Шарма — індійський космонавт
 Робін Шарма — канадський письменник
 Ручір Шарма — індійський інвестор